Der Oberstaufen Cup 2004 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Juli 2004 in Oberstaufen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 80 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 80 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 75 kB)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Oberstaufen